De Gauliga Berlin-Brandenburg 1936/37 was het vierde voetbalkampioenschap van de Gauliga Berlin-Brandenburg. Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de groepsfase uitgeschakeld werd.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Berlin-Brandenburg
Duits competitievoetbal 1936/37